Аггерий () — политический деятель Раннего Средневековья (V век) при короле Одоакре.

Его имя известно лишь по надписи на предназначавшемся ему сидении в амфитеатре Флавиев. Согласно надписи, он был префектом Рима:

Agger[3] v(iri?) c(larissimi) et inl(ustris) ex p(raefecto) u(rbi) adq(ue) pat(ricii)
Аггерий из благородных и знатных людей патриций и префект города

После падения Западной Римской империи у целого ряда префектов города Рима невозможно определить точную дату пребывания в должности: известно лишь, что они были префектами до 483 года. Одним из них был и Аггерий.

Возможно, идентифицируется с vir clarissimus et illustris Руфием Аггерием Фестом (), чьё имя, также значится на сидении в Колизее.

См. также 
 Список префектов Рима
 Тит Адитан Секунд

Примечания

Литература 
 
 

Городские префекты
Государственные деятели Средневековья